Saint Brévin peut être :
 Berthevin de Parigny, un saint catholique et orthodoxe ayant vécu au ;
 Bregwin, le douzième archevêque de Cantorbéry, mort en 764 ;
 Saint-Brevin-les-Pins, une commune de la Loire-Atlantique.
 Saint-Brevin-l’Océan, un quartier de Saint-Brevin-les-Pins.